Мигел Негрете има више значења:

 Мигел Негрете, Ел Тобосо (Нуево Идеал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Мигел Негрете (Куапијастла де Мадеро), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику